

Ґрабошево — село в гміні Стшалково Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Ґрабошево — село в гміні Вапно Вонґровецького повіту Великопольського воєводства